Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Natalia Medvedeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Susan Sloane, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en octobre 1990
Tennis en novembre 1990